Georges Le Febvre (1862-1911), peintre français ;
 Georges Lefebvre (1874-1959), historien français ;
 Georges Lefebvre, fonctionnaire français du groupe La Poste.